Glion kan syfta på:

Glion, Montreux – by i kommunen Montreux i kantonen Vaud i Schweiz.
Ilanz/Glion – stad och kommun i kantonen Graubünden i Schweiz.